Sleuth est le titre original de la pièce d'Anthony Shaffer, Le Limier, jouée pour la première fois en 1970 ;
 Sleuth est le titre original du film de Joseph L. Mankiewicz, Le Limier, sorti en 1972 ;
 Sleuth est le titre original du film de Kenneth Branagh, Le Limier, remake du film précédent sorti en 2007 ;
 Sleuth est un jeu de société de Sid Sackson
 Le HMS Sleuth est un sous-marin de  de la Royal Navy.

Voir aussi